A 11 105-ös számú mellékút egy rövid, valamivel több mint 2,2 kilométer hosszúságú mellékút Pest megyében, Üröm központját köti össze a zsáktelepülés Pilisborosjenőével.

Nyomvonala 

Az 1108-as útból ágazik ki lámpás kereszteződéssel az ürömi Templom térnél – a helyi katolikus templom előtt –, nyugat-északnyugati irányban; települési neve a falu határáig Fő utca. Közben eléri a Borosjenői-patak (Cigány-árok) folyását, a továbbiakban egymással párhuzamosan halad a közút és a patak nyomvonala. Pilisborosjenőre átérve a Fő út nevet veszi fel és így halad a település központjáig. 1+900-as kilométerszelvénye közelében beletorkollik a 11 101-es út, 2,5 kilométer megtétele után. Nem sokkal ezután, a pilisborosjenői buszfordulóval ér véget, teljes hossza mintegy 2,26 kilométer.

A budapesti agglomeráció közösségi közlekedési járatai közül a 840-es busz útvonala halad rajta.

Források 

 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek 

11105
Pilis (hegység)
Üröm (település)
Pilisborosjenő